Biały Zdrój ist der Name von zwei Orten in der Woiwodschaft Westpommern in Polen:
 Biały Zdrój (Kalisz Pomorski), deutsch Balster, Ort in der Gmina Kalisz Pomorski
 Biały Zdrój (Sławoborze), deutsch Balsdrey, Ort in der Gmina Sławoborze